Atmosphere – gruppo musicale statunitense
 Atmosphere – singolo dei Joy Division del 1980
 Atmosphere – album di Eloy Fritsch del 2003
 Atmosphere – album di Kaskade del 2013